Die Region Istočno Sarajevo (auch Region Sokolac) ist eine von sieben administrativen Regionen der Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina. Sie befindet sich im Osten des Landes. Die Bevölkerung setzt sich überwiegend aus bosnischen Serben zusammen.

Die nominelle Hauptstadt des Gebietes ist Sokolac mit etwa 40.000 Einwohnern. Die Stadt Pale war im Bosnienkrieg das militärische Zentrum der bosnischen Serben.

Gemeinden 
Die Region ist unterteilt in 14 Gemeinden:

 Han Pijesak
 Istočna Ilidža (zeitweise Srpska Ilidža)
 Istočni Stari Grad (zeitweise Srpski Stari Grad)
 Istočno Novo Sarajevo (zeitweise Srpsko Novo Sarajevo)
 Pale
 Rogatica
 Sokolac
 Trnovo
 Čajniče
 Foča (zeitweilig Srbinje)
 Kalinovik
 Rudo
 Ustiprača (auch Novo Goražde, zeitweilig Srpsko Goražde)
 Višegrad

Bevölkerung

Quellen

Literatur 
 vladars.net

Sarajevo-Romanija